Dulle Griet (manwijf), een figuur in de cultuurhistorie van de lage landen
Dulle Griet (kanon), een wapen uit de 15e eeuw
Dulle Griet (bier), een Belgisch-Nederlands bier
Dulle Griet (schilderij), een schilderij van Pieter Bruegel de Oude
De dulle griet (Suske en Wiske), een stripverhaal van Suske en Wiske
Dulle Griet (stripalbum), een stripverhaal in de reeks De torens van de Schemerwoude
Herberg De Dulle Griet, een café in Gent
De Dulle Griet (lied), een anti-oorlogslied van Wannes Van de Velde
Dulle Griet (schilderijen), een schilderijenreeks van Pierre van Soest
Dulle Griet (gedicht), een gedicht van Wiel Kusters
Dulle Griet (prentenboek), prenten van Carll Cneut op tekst van Geert De Kockere
Dulle Griet (verhalenbundel), een fictiebundel van de Zuid-Afrikaanse schrijfster Riana Scheepers

Zie ook 
Dulle Grietmuseum een museum te Peer (België)